USS Alliance – Fregata utilizzata durante la rivoluzione americana
USS Alliance – Cannoniera costruita nel 1877 e rimasta in servizio fino al 1911